Фимет ():

 Фимет — мифический царь Афин в 1134—1126 годах до н. э.
 Фимет — персонаж древнегреческой мифологии, предложил ввести троянского коня в город.
 (55702) Фимет — троянский астероид Юпитера, двигающийся в точке Лагранжа L5, в 60° позади планеты.